San Pedro Soloma kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Soloma, kommun, Departamento de Huehuetenango, 
 Soloma, kommunhuvudort, Departamento de Huehuetenango,